Еланыш ( — «змеиная») — река в Мечетлинском районе Башкортостана. Устье реки находится в 159 км по левому берегу реки Ай. Длина реки составляет 12 км.

Протекает через село Еланыш (Дуван-Мечетлинский сельсовет), пересекает автодорогу .

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201012111100022389.

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Ая
Реки Мечетлинского района